

Autostrade 
 D2 – autostrada ceca Brno – Slovacchia
 D2 – autostrada slovacca

Codici 
 D2 – codice vettore IATA di Damania Airways

Sport 
 D2 – abbreviazione di Division 2, seconda serie del campionato di alcuni sport in Francia
 D2 – serie inferiore (quarta divisione) del campionato di alcuni sport in Italia

Videogiochi 
 D2 – videogioco del 1999

Altro 
 Vitamina D2 – ergocalciferolo, sostanza del gruppo delle vitamine D
 D2 – vecchio nome del servizio di telefonia mobile offerto da Vodafone in Germania
 D2 – formato di videoregistrazione professionale
 D2 – gas del deuterio, isotopo dell'idrogeno
 D2 – tomba nell'area della necropoli egizia di Qurnet Murai